Kundus (auch Kunduz) steht für:

 Kundus, Stadt in Afghanistan
 Kundus (Distrikt), Distrikt in Afghanistan
 Kundus (Provinz), Provinz in Afghanistan
 Kundus (Amudarja), Nebenfluss des Amudarja in Afghanistan

Siehe auch:
 Kondus
 Luftangriff bei Kundus